Tracey ist der Familienname folgender Personen:
 Adelle Tracey (* 1993), britische Leichtathletin
 Bradford Tracey (1951–1987), deutscher Pianist und Cembalist
 Charles Tracey (1847–1905), US-amerikanischer Politiker
 Clark Tracey (* 1961), britischer Jazz-Schlagzeuger
 Cora Tracey (1878–nach 1960), kanadische Sängerin
 Hugh Tracey (1903–1977), britischer Ethnomusikologe
 Ian Tracey (* 1964), kanadischer Filmschauspieler
 John Plank Tracey (1836–1910), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Tracey (* 1996), irischer Fußballspieler
 Keenan Tracey (* 1991), kanadischer Schauspieler
 Lou Tracey († 2016), US-amerikanischer Liedtexter
 Olivia Tracey (* 1960), irisches Model und Misswahlteilnehmerin
 Raphael Tracey (1904–1975), US-amerikanischer Fußballspieler
 Reinhild Tracey (* 1951), österreichische Botanikerin
 Ristananna Tracey (* 1992), jamaikanische Hürdenläuferin
 Stan Tracey (1926–2013), britischer Jazz-Pianist
 Tyquendo Tracey (* 1993), jamaikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Tracy (Vorname), Variante des  Namens – dort auch zu Vornamensträgern
 Tracy
 Treacy